Klupp ist der Familienname folgender Personen:

 Otto Klupp (1896–1963), österreichischer Politiker (SPÖ), Mitglied des Bundesrates
 Robert Klupp (1891–1975), deutscher Schauspieler, Sprecher, Regisseur und Intendant
 Thomas Klupp (* 1977), deutscher Schriftsteller und Literaturwissenschaftler

Klupp steht für:
 Klupp, Alternativbezeichnung für Klupper (Einheit), deutsches Stückmaß

Siehe auch:
 Klub
 Glubb
 Gerhard Glup (1920–2006), deutscher Landwirt und Politiker (CDU)